Gouvernement Abdellatif Filali peut faire référence à plusieurs gouvernements marocains dirigés par Abdellatif Filali entre 1994 et 1998 :

Gouvernement Filali I,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Filali II,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Filali III,  du Maroc du  au .

Homonymie
Gouvernement du Maroc
Homonymie de gouvernement